Desa Cibuluh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibuluh (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 108,06), Jawa Barat, 
 Desa Cibuluh (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,80), Jawa Barat, 
 Desa Cibuluh (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 106,82), Jawa Barat, 
 Desa Cibuluh (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 108,74), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar